Owensville (Indiana)
Owensville (Missouri)
Owensville (Ohio)

Desambiguações de topônimos